Doubravka kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Doubrava (vattendrag), Mellersta Böhmen, 
 Teplitzer Schlossberg, kulle, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar